UFF är en förkortning som kan stå för:

 Ulandshjälp från folk till folk
 Ulster Freedom Fighters, den militära grenen av Ulster Defence Association
 Umeå fotbollsfestival
 Uff eller Uf – en adelssläkt från Östdanmark, se Uf (adelssläkt)